Zisa steht für:

 La Zisa, ein Palast in Palermo
 Zisa (Palermo), ein Stadtviertel von Palermo
 Cisa (Göttin), eine angebliche Göttin